Змагання з боксу у ваговій категорії до 60 кг на Чемпіонаті світу з боксу 2017 пройшли з 26 серпня по 2 вересня.

Призери

Сіяні спортсмени 

<ol start="1">
  Лазаро Альварес (фінал)
   Софьян Уміа (Чемпіон)
  Доржнямбуугийн Отгондалай (півфінал)
  Ельнур Абдураїмов (чвертьфінал)

<ol start="5">
  Шіва Тапа (другий раунд)
  Реда Бенбазіз (другий раунд)
  Юрій Шестак (чвертьфінал)
  Мурат Ялдірім (чвертьфінал)

Змагання

Посилання 
Жеребкування

60 кг